Hermes ima več pomenov:
 Hermes (ime)
 Hermes - bog v grški mitologiji
 Hermes - nebesno telo
 Hermes Trismegist
Hermes, Oise, francoska komuna
Raketoplan Hermes
69230 Hermes - asteroid
HMS Hermes
Hermes Conrad
Hermes Hockey Team
Hermes (UAV)